Мейерович — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Мейерович, Борис Эдуардович (род. 1943) — российский физик, сын Э. А. Мееровича.
 Мейерович, Ефим Григорьевич (Холодов; 1915—1981) — советский театровед и критик, журналист, военный корреспондент.
 Мейерович, Михаил Германович (1921—2004) — ярославский историк, краевед и музейный работник.

См. также 
 Меерович
 Мееров
 Мейеровиц
 Мейер